Duguay-Trouin bezeichnet

 René Duguay-Trouin (1673–1736), ein französischer Freibeuter und Geschwaderführer und späterer Admiral

mehrere französische Kriegsschiffe:

 Duguay-Trouin (Schiff, 1788), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse (1788–1793)
 Duguay-Trouin (1800), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse, ab 1805 als britische HMS Implacable (1800–1949)
 Duguay-Trouin (Schiff, 1813), 74-Kanonen-Linienschiff der Téméraire-Klasse, 1813–1826
 Duguay-Trouin (Schiff, 1854), Linienschiff der Hercule-Klasse, 1854–1872
 Duguay-Trouin (Schiff, 1923), Leichter Kreuzer der gleichnamigen Klasse, 1926–1952
 Duguay-Trouin, Lenkwaffenzerstörer der Tourville-Klasse, 1973–1999
 weitere 2 Kreuzer und ein 1 U-Boot-Projekt

eine Pariser Straße:

 die Rue Duguay-Trouin im 6. Arrondissement in Paris